Itter (Oostenrijk), een gemeente in Oostenrijk.
 Itter (België), een gemeente in België.
 Itter (rivier), een rivier in België.
 Schloss Itter, een kasteel in het Oostenrijkse Itter.